

Crimea
Kujbyševo – centro abitato in Crimea
Kujbyševo – centro abitato in Crimea
Kujbyševo – centro abitato in Crimea

Kazakistan
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato kazako di Karasaj
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato kazako di Žyngyldy
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato kazako di Akžol
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato kazako di Atameken
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato kazako di Žemisti
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato kazako di Akbiik

Russia
Kujbyševo – centro abitato russo nel Territorio dell'Altaj
Kujbyševo –  centro abitato russo nel Territorio dell'Altaj
Kujbyševo –  centro abitato russo nel Territorio dell'Altaj
Kujbyševo –  centro abitato russo nel Daghestan
Kujbyševo –  centro abitato russo nell'Oblast' di Rostov
Kujbyševo –  centro abitato russo nella Chakassia

Ucraina
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Višneve
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Pokrovs'ke
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Vitrove
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Zymivnyk
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Bil'mak
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Malojanysol'
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di V"jazivka
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Pokrovs'ke
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Blagodatne
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato ucraino di Kalynivka

Uzbekistan
Kujbyševo – vecchio nome del centro abitato uzbeco di Rishdan